Il tiro d'azione, conosciuto anche come action shooting, è una disciplina sportiva di tiro con armi da fuoco, simulante il tiro difensivo in condizioni reali.

In Italia fa capo alla FIAS, Federazione Italiana Action Shooting, che raggruppa una ventina di club.

Collegamenti esterni 

Tiro a segno